

Russland 
 Tsjerkassy (district Davlekanovski) - dorp in de oblast Basjkirostan
 Tsjerkassy (district Oefimski) - dorp in de oblast Basjkirostan
 Tsjerkassy (district Steplitamakski) - dorp in de oblast Basjkirostan
 Tsjerkassy (Koersk) - choetor in de oblast Koersk
 Tsjerkassy (Lipetsk) - dorp in de oblast Lipetsk
 Tsjerkassy (Orenburg) - dorp in de oblast Orenburg
 Tsjerkassy (Penza) - dorp in de oblast Penza
 Tsjerkassy (Toela) - dorp in de oblast Toela

Oekraïne 
 Tsjerkasy - stad in de oblast Tsjerkasy
 Tsjerkassy (Lviv) - dorp in de oblast Lviv
 Tsjerkassy (Wolynië) - dorp in de oblast Wolynië

Wit-Rusland 
 Tsjarkasy (Grodno) - dorp in de oblast Grodno
 Tsjarkasy (Minsk) - agrostadje in de oblast Minsk
 Tsjarkasy (district Besjankovitski) - dorp in de oblast Vitebsk
 Tsjarkasy (district Doksjytski) - dorp in de oblast Vitebsk
 Tsjarkasy (district Ljoznenski) - dorp in de oblast Vitebsk